Australian Open 2019 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywa się w dniach 14–27 stycznia 2019 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Jest to 107. edycja rozgrywek oraz 32. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wyniosła 62,5 miliona dolarów australijskich.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Juan Martín del Potro
  Richard Gasquet
  Jozef Kovalík
  Vasek Pospisil

  Coco Vandeweghe

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2019.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2019